Pinedo est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1983), athlète coureur espagnol
 (né en 1965), musicien et compositeur espagnol
Bonifacio Pinedo (mort en 1954), roi de la communauté afro-bolivienne
 (née en 1967), femme politique mexicaine
Doña Aurora Pinedo (c. 1910-1992), membre de la maison royale afro-bolivienne
Elisabeth Pinedo (né en 1981), joueur espagnole de handball

Francesco de Pinedo (1896-1933), aviateur italien
Gaizka Toquero Pinedo (né en 1984), joueur espagnol de football
Georgina Pinedo (née en 1981), joueuse argentine de volley-ball
 (né en 1988), joueur bolivien de football
Ignacio Pinedo (1925-1991), joueur espagnol de basket-ball
 (né en 1954), sociologue et homme politique basque
 (née en 1990), présentatrice et mannequin péruvienne
 (né en 1948), comédien et acteur mexicain
 (1795-1885), commandant naval des Provinces-Unies du Río de la Plata
Julio Pinedo (né en 1942), roi cérémoniel afro-bolivien
Mario Pinedo (né en 1964), joueur bolivien de football
Nelson Pinedo (1928-2016), chanteur colombien
 (1910-1978), acteur cubain
 (née en 1981), joueur espagnole de handball

Toponyme

General Pinedo, ville de la province du Chaco

Pinedo, commune du Pays Basque
, village de la municipalité de Valence

Voir aussi
Apollon de Pinedo, statue en bronze repêchée

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme